La moisson est la récolte des céréales.

 Moisson est une commune du nord-ouest des Yvelines (France).

 Première Moisson est une chaîne québécoise de boulangeries-pâtisseries de style artisanal.

 Le Vent des moissons  est un feuilleton télévisé français.
 Moisson est une peinture de Charles-François Daubigny (1851).
Les Moissons du printemps (Racing with the Moon) est une comédie dramatique américaine réalisée par Richard Benjamin.
Moisson, un roman de l'écrivain britannique Jim Crace paru en 2013.